Мамба зелена (Dendroaspis viridis) — отруйна змія з роду Мамба родини Аспідові. Інша назва «західна мамба».

Опис 
Загальна довжина сягає 1,8—2,2 м. Голова вузька та подовжена. Очі середнього розміру, зіниці круглі. Забарвлена тулуба зеленого, смарагдово—зеленого, зеленувато—жовтого, оливково—зеленого кольору з темними облямовками луски.

Спосіб життя 
Полюбляє ліси, відкриті місцини, селища, дороги, водостічні канави. Активна вдень, хоч зустрічається і вночі. Гарно та швидко лазить як по землі, так й по деревах. Дуже агресивна змія. Харчується дрібними ссавцями, гризунами, птахами, вивірковими.

Отрута досить небезпечна для людини.

Це яйцекладна змія. Самиця відкладає 10—15 яєць.

Розповсюдження 
Мешкає у західній Африці та на острові Сан-Томе. Окремі особини зустрічаються у Центральноафриканській Республіці.

Джерела 
 Dobiey, M. & Vogel, G. 2007. Venomous Snakes of Africa/Giftschlangen Afrikas. Terralog 15, Edition Chimaira, Frankfurt am Main, 150 pp.
 Словник-довідник із зоології. — К., 2002.

Аспідові
Плазуни Африки
Тварини, описані 1844